Öppen, öppet eller öppna kan syfta på:

 Öppen anstalt
 Öppen arbetslöshet
 Öppet brev
 Öppna dagar
 Öppna dörrens politik
 Öppet dike
 Öppet hav
 Öppet hus
 Öppna frågor
 Öppet förhållande
 Öppen förskola
 Öppna högskolan
 Öppet innehåll
 Öppna kanalen
 Öppen källkod
 Öppet köp
 Öppna landskap
 Öppen marknadsoperation
 Öppna Moderater
 Öppen mängd
 Öppen poker
 Öppet samhälle
 Öppet schakt
 Öppet spår
 Öppen spis
 Öppen stad
 Öppen standard
 Öppen stjärnhop
 Öppen styrning	
 Öppen tävling
 Öppen utsaga